Baumgart:
 Baumgart (lub Baumgarten) – polski herb szlachecki

 Anna Baumgart – polska artystka wizualna, przedstawicielka sztuki krytycznej i sztuki feministycznej
 Iga Baumgart – polska lekkoatletka
 Jan Alojzy Baumgart – polski bibliotekarz i bibliotekoznawca
 Piotr Baumgart-Turkowiak – polski działacz polityczny